

Astronomia
 5697 Arrhenius – asteroide della fascia principale
 Arrhenius – cratere da impatto sulla superficie della Luna
 Arrhenius – cratere da impatto sulla superficie di Marte

Persone
 Carl Axel Arrhenius (1757-1824) è stato un chimico e militare svedese
 Johan Israel Axel Arrhenius (1858-1950) – botanico finlandese-svedese
 Leif Arrhenius (1986) – discobolo e pesista svedese
 Niklas Arrhenius (1982) – discobolo e pesista svedese
 Svante Arrhenius (1859-1927) – chimico e fisico svedese
 Olof Vilhelm Arrhenius (1895-1977) – biochimico e naturalista svedese

Altro
 Equazione di Arrhenius – relazione tra costante di velocità e variazione di temperatura